Bomis, a karolópókfélék (Thomisidae) családjába tartozó nem (L. Koch, 1874)
 Bomis Inc., Jimmy Wales, Tim Shell és Michael Davis által 1996-ban alapított cég